Ronca steht für den Familiennamen folgender Personen:

 Armando Ronca (1901–1970), italienischer Architekt
 Michael Ronca (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Roberto Ronca (1901–1977), italienischer Geistlicher, Prälat von Pompei

Roncà steht für:
 Roncà, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Verona in Venetien

Sonstiges:
 Mount Ronca, Berg im Transantarktischen Gebirge